Rocchigiani est un patronyme porté notamment par :

 Graciano Rocchigiani (1963-2018), boxeur allemand ;
 Ralf Rocchigiani (1963-), boxeur allemand.